Česká pošta () — государственное предприятие, оказывающее почтовые услуги на территории Чешской Республики. Является четвертой крупнейшей чешской фирмой по числу работников с общим числом около 30 тысяч человек.

История 

Государственное предприятие Česká pošta было учреждено одновременно с провозглашением независимости Чешской Республики 1 января 1993 года. Наряду с этим от  была отделена Словацкая почта и чешское управление коммуникациями.

Ниже перечислены основные этапы в истории и развитии компании:
 31 декабря 1992 — на основании решения Министра экономики № 378/1992 от 16 декабря 1992 года (пункт II), Administration of Posts and Telecommunications, sp (SPT, sp) Prague была разделена на две отдельные компании (Česká pošta, sp, и SPT Telecom, sp).
 1 января 1993 — учреждена Česká pošta, s. p.
 1993 — началось внедрение автоматической почты APOST
 29 мая 1999 — отказ от выездного способа сортировки корреспонденции (то есть обработка почтовых отправлений сотрудниками «Чешской почты» по пути следования), с этого времени вся обработка почты производится только в сборных пересылочных узлах или SPU () либо в почтовых отделениях.
 1 апреля 2005 — контроль за компанией поручен Чешскому телекоммуникационному управлению.
 1 сентября 2005 — получено свидетельство об аккредитации на выдачу сертификатов электронной цифровой подписи.
 24 ноября 2005 — решением Чешского телекоммуникационного бюро «Чешской почте» выдана почтовая лицензия на срок с 1 января 2006 по 31 декабря 2008 года.
 1 сентября 2006 — по требованию Чешского телекоммуникационного бюро переименованы 593 почтовых отделения с тем, чтобы на почтовом отправлении систематически указывалось его наименование вместе с наименованием муниципалитета (без указания его атрибутов), за исключением деревень, наименование которых составлено из наименований двух деревень, когда название почтового отделения включает только наименование одной из частей.

 1 октября 2006 — решением генерального директора прекращена деятельность специализированных обособленных подразделений (международная деятельность, службы торговли и доставки и VAKUS (акроним первоначального наименования Компьютерно-коммутационная связь).
 22 ноября 2006 — Наблюдательный совет обсудил предложение о преобразовании Česká pošta в общество с ограниченной ответственностью и поручил генеральному директору Карлу Кратине (Karl Kratina) продолжить развитие этого проекта.
 1 апреля 2007 — вступило в силу решение генерального директора Czech Post, sp, которым 3 марта 2007 года аннулированы почтово-транспортные узлы при филиалах почтовых управлений, а 1 апреля 2007 года в рамках создания отдела почтового трафика Главного управления созданы сборные пересылочные узлы.
 1 мая 2007 — закрыты SPU Бржецлав и SPU Йиглава, а подведомственная им территория передана в ведение SPU Брно.
 Август 2007 — правительством одобрен план акционирования Česká pošta.

Офис и организационная структура 

Основателем является Министерство внутренних дел Чешской Республики. Идентификационный номер Чешской почты – 47114983. 

Офис Чешской почты был расположен в Праге 3 на Ольшанской улице 38, с января 2008 года перенесен в Nové Město в Прагу 1, улица Политических заключенных (Politických vězňů).

Предприятие Česká pošta, s. p., управляется генеральной дирекцией, возглавляемой генеральным директором.

Генеральный директор – как уставный орган Чешской почты, s. p., управляет его деятельностью и действует от его имени. Он принимает решение по всем делам Чешской почты, s. p., если они законом не относятся к деятельности основателя (в соответствии с параграфом 12 закона о государственном предприятии и устава Чешской почты, s. p.).
Наблюдательный совет – имеет двенадцать членов и контролирует деятельность генерального директора и исполнение бизнес-планов Чешской почты, s. p. В соответствии с законом № 77/1997 Sb. о государственном предприятии, в действующей редакции восемь членов наблюдательного совета назначаются и снимаются с должности основателем и четыре члена избираются и снимаются с должности сотрудниками предприятия. К 31 декабря 2014 года наблюдательный совет состоял из двенадцати членов.

Комитеты наблюдательного совета: наблюдательный совет создает комитеты наблюдательного совета в качестве своих рабочих органов. В частности, деятельность комитетов служит для предварительного и более подробного обсуждения материалов, которыми впоследствии занимаются совет. Члены комитета избираются и снимаются с должности наблюдательным советом.

Под юрисдикцией генерального директора в настоящее время находятся 7 регионов (первоначально отделенные заводы) и 9 узлов сбыта (SPU):Отделительные заводы международные операции (08), поставщиков и бизнес-услуг (09) и OZ вакуум (10, акроним от первоначального имени вычислительной и управления коммутатор связи) были отменены на 1 октября 2006 года.

Отброшенные гонки далее разбиваются на "почтовые" и "транспортные заводы". Сортировка и почтовые перевозки были от 1 апреля 2007 года они были выделены из отброшенных заводов и включены в новый раздел почтовых перевозок, ниже которого теперь попадают сборные транспортные узлы (SPU).

Текущей регистрации в Торговом реестре и презентации Чешской почты, s. p., на ее сайте. Однако на фактическое функционирование влияет постоянная реорганизация.

 Резиденция:Česká pošta, s.p.

Politických vězňů 909/4

Nové Město

225 99 Praha 1Для общественности (P. О.БОКС):Česká pošta, s.p.  

P.O. BOX 99   

225 99  PRAHA 025

Организационная структура 

В ведении Главного управления в настоящее время находятся одиннадцать сборных пересылочных узлов (, сокращённо — SPU) и семь подразделений:
 Центральная Богемия (01)
 Южная Богемия (02)
 Западная Богемия (03)
 Северная Богемия (04)
 Восточная Богемия (05)
 Южная Моравия (06)
 Северная Моравия (07)

В 2012 году в Чехии насчитывалось 3385 почтовых отделений.

Руководители 
В июне 2004 года подал в отставку генеральный директор Ян Появился (директором с 1992 года),которого, по данным газеты " Право-министр Владимир Мельник возник конфликт интересов, заключающийся в членство наблюдательного совета eBanky. Журнал Week писал, что он добавил подписывать контракты без ведома наблюдательного совета Чешской почты.

17 сентября 2008 года генеральный директор Карел Кратина ушел в отставку после того, как, по его словам, завершил подготовку бизнеса к приватизации. С 1 октября 2008 года он был генеральным директором Петр Седлачек, 18 декабря 2009 года, однако из-за небольшой политической поддержки для трансформации бизнеса подал в отставку с вступлением в силу к концу 2009 года.

С января 2010 года директор чешской почты Марсела гордилась тем, что ранее была членом правления и директором подразделения в государственном предприятии аэропорта Праги. Ее главной задачей было подготовить бизнес к выходу конкуренции на рынок. Трансформация или приватизация бизнеса уже не были назначены среди ее задач, подготовка к приватизации остановила Министерство внутренних дел в ноябре 2009 года.

Марсела гордая была отозвана в 28. 2. 2011 и на ее место был назначен Петр Затлоукал, который подал в отставку 31. 3. 2014.

С 1 апреля 2014 года Чешскую почта возглавила Мартин Элкан, первый в качестве временного директора и с 13 июня 2014 года по 22. февраль 2018 как генеральный директор.

С 18 июнь 2018 является генеральным директором Роман Кнап.

Деятельность

Почтовая сеть 

 Чешская почта была на территории Чехии в 2013 году:

 3 408 организационных единиц итого (в том числе Почт Партнеров, мест Выдачи и Poštoven),
 3 249 (3385 почт в 2010 году) почт,
 14 почтовых компаний,
 79 пунктов доставки,
 16 дислоцированных счетчиков,
 8 108 участков доставки листовки (из них 3 511 моторизованных участков доставки),
 22 106 почтовых ящиков,
 33 Почт Партнер.
 В конце 2013 года на одно обслуживающее место приходилось 2 983 жителей (в 2012 году это было 3 071),
 Население на один ящик сократилось с 471 до 462 в 2013 году по сравнению с 2012 годом.

Законодательство о деятельности 
Деятельность Чешской почты регулируется рядом законов.

Предприятие имеет почтовую лицензию в соответствии с законом № 29/2000 Sb., о почтовых услугах, в действительной редакции. Объем услуг, для которых требуется почтовая лицензия, определяется постановлением правительства. Указ предусматривает условия предоставления основных услуг и требований к их качеству держателям почтовой лицензии. Для управления основными услугами необходимо продемонстрировать финансовое право.

Как оператор почтовой службы, Чешская почта S. P. и ее сотрудники связаны тайной, так называемой почтовой тайной.

В международном почтовом акта Чешская почта руководствуется конвенцией и мерами закрытыми на  Всемирного почтового союза, которое является членом, а также двусторонние соглашения между Чешской почтой и иностранных почтовых тарифов администрациями.

См. также 
История почты и почтовых марок Чехии

Почтовые индексы в Чехии

Примечания

Ссылки 

 www.cpost.cz 

Компании Чехии
 
Почтовые организации и компании Европы